Die Abkürzung UCU steht für:

 Ukrainian Catholic University
 Uganda Christian University
 Universidad Católica del Uruguay
 University College Utrecht
 University and College Union, die größte Gewerkschaft des Universitäts- und Collegebeschäftigten im Vereinigten Königreich

Ucú steht zudem für:
 Ucú, Ort im mexikanischen Bundesstaat Yucatán
 Municipio Ucú, Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Yucatán

UCU